Озерово — название населённых пунктов в России:

 Озерово — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Озерово — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Озерово — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Озерово — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Озерово — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Озерово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Озерово — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.